8. Sinfonie steht für:

 8. Sinfonie (Beethoven)
 8. Sinfonie (Bruckner)
 8. Sinfonie (Butting)
 8. Sinfonie (Dvořák)
 8. Sinfonie (Haydn)
 8. Sinfonie (Mahler)
 8. Sinfonie (Mjaskowski)
 8. Sinfonie (Mozart)
 8. Sinfonie (Schostakowitsch)
 8. Sinfonie (Schubert)
 8. Sinfonie (Vaughan Williams)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien